Серф () — французская фамилия:
 Серф, Винтон (род. 1943) — американский учёный в области теории вычислительных систем
 Серф, Камилл (1862—1936) — французский журналист и кинооператор хроники

 Серф — остров, Сейшельские острова
 Серф — остров в составе атолла Провиденс, Сейшельские острова
 Серф Арт — направление в искусстве.

См. также 
 сёрф